Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2010
 Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2011
 Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2012
 Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2013
 Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2014
 Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2015
 Album al numero uno in Finlandia – lista riferita al 2016